Пулемет тип 97 — японский танковый пулемет, использовавшийся в танках и бронемашинах Императорской японской армии во время Второй мировой войны, а также применявшимся сухопутными войсками. Не следует путать этот пулемёт с авиационным пулеметом тип 97, использовавшимся на ряде самолётов японского флота, в том числе и на A6M Zero.

Разработка 
Первоначально для использования в танках и других бронированных машинах Техническим бюро армии был изготовлен «мобильный пулемёт тип 91», созданный на основе ручного пулемета тип 11. Тем не менее, основные недостатки типа 11 остались, в том числе его склонность к заклиниванию из-за малейшего попадания песка или грязи, а также низкая убойность и останавливающее действие патрона 6,5×50 мм Арисака.

На ранних этапах Второй китайско-японской войны японские войска захватили несколько чешских ручных пулеметов ZB vz. 26 Национально-революционной армии Китая. Изучение трофея и обнаруженные многочисленные конструктивные преимущества чешского пулемёта привели к разработке на его основе танкового пулемета тип 97.

Конструкция 

Тип 97 механикой был похож на чешский ZB vz. 26, с другим стволом и формой рукоятки. Он имел прямой, вертикальный, 20-зарядный коробчатый магазин и использовал те же 7,7-миллиметровые патроны, которые использовались в винтовке тип 99. Лёгкий ствол пулемёта мог легко перегреться, поэтому стрелок должен был стрелять короткими очередями, в противном случае ствол мог выйти из строя.

При установке в танк использовался телескопический прицел с фиксированным 1,5-кратным фокусом с полем обзора в 30 °. Чтобы предотвратить травму стрелка, к задней части прицела была прикреплена резиновая подкладка.

При использовании в качестве пехотного оружия использовались сошки. Без сошек он весил 11,25 кг.

Применение 
Тип 97 поступил на вооружение в 1937 году и использовался на всех японских танках и других бронемашинах до конца войны. Имперский японский флот также использовал оружие в своих боевых машинах, таких как малый танк тип 92.

Тип 97 был гораздо менее распространен как самостоятельное оружие пехоты из-за его веса. В результате проблемы с весом, был разработан внешне похожий, но отличающийся внутренним устройством ручной пулемёт тип 99.

Примечания

Источники

Ссылки 
 US Technical Manual E 30-480
 Dragonsoffire.com

Танковые пулемёты
Пулемёты Второй мировой войны
Пулемёты Японии
Появились в 1937 году в Японии